Die Nemzeti Bajnokság 2020/21, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 120. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 14. August 2020 mit der Partie des Aufsteigers MTK gegen den amtierenden Meister Ferencváros eröffnet und endete am 9. Mai 2021.

Saisonverlauf 
Ferencváros holte seinen dritten Meistertitel in Folge und gleichzeitig seine 32. ungarische Landesmeisterschaft. Neben Pokalsieger Újpest qualifizierte sich auch der Vorjahresdritte Puskás Akadémia als vorzeitiger Vizemeister bereits vor Ablauf der Saison für die neu geschaffene Europa Conference League. Am letzten Spieltag ging im Fernduell zwischen dem amtierenden Vizemeister Fehérvár, der gegen den bereits sicheren Absteiger Diósgyőri antreten musste, sowie den Südtransdanubiern aus Paks der dritte Conference-League-Platz an Fehérvar; dem Klub hätte bereits ein Remis gereicht, wohingegen Paks zwingend gewinnen musste. Der Aufsteiger Budafoki MTE hatte hingegen trotz phasenweiser Chancen auf einen Platz im Tabellenmittelfeld den direkten Wiederabstieg hinzunehmen; den Budapestern folgte der Diósgyőri VTK.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Alle Ligen unterhalb der Nemzeti Bajnokság waren aufgrund der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 abgebrochen worden, so auch die zweitklassige Nemzeti Bajnokság II. Die Mannschaften, die zur Zeit des Abbruchs die Ränge 1 und 2 belegten, durften zur Saison 2020/21 in die erste Liga aufsteigen. Die beiden Budapester Klubs MTK und Budafoki vergrößerten so die Teilnehmerzahl aus der Hauptstadt.

Zum Saisonbeginn wurden begrenzte Zuschauerzahlen in den Stadien bewilligt.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Nemzeti Bajnokság 2019/20:
  Ferencváros Budapest
 die verbliebenen Mannschaften der Nemzeti Bajnokság 2019/20:
  Fehérvár FC
  Puskás Akadémia FC
  Mezőkövesd-Zsóry SE
  Honvéd Budapest
  Újpest Budapest
  Zalaegerszegi TE FC
  Kisvárda FC
  Diósgyőri VTK
  Paksi FC
 der Erst- und der Zweitplatzierte der abgebrochenen Nemzeti Bajnokság II 2019/20:
  MTK Budapest FC
  Budafoki MTE

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Hinrunde

Rückrunde

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand sind die Spieler alphabetisch nach Nach- bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft von Ferencváros 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben) 

* Dominik Csontos (1/1), Abraham Frimpong (7/1) und Roland Varga (4/-) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21